Babes in Toyland ist:

 Babes in Toyland (Band), US-amerikanische Riot Grrrl-Band
 Babes in Toyland (Operette), Operette von Victor Herbert
 der Originaltitel von Laurel und Hardy: Rache ist süß, US-amerikanische Komödie von 1934
 der Originaltitel von Aufruhr im Spielzeugland, Walt Disney-Musikfilm von 1961
 der Originaltitel von Abenteuer im Spielzeugland, US-amerikanischer Fernsehfilm von 1986
 Babes in Toyland (1997), Animationsfilm